Münchwilen, commune suisse du canton d'Argovie
 Münchwilen, commune suisse du canton de Thurgovie